Графин может означать:
 графин — толстостенный сосуд из стекла или хрусталя
 графин, графины — одна из аллотропных форм углерода

См. также 
 графан
 графен
 графон

Примечания